Gérard III est un nom porté par différents souverains :

Princes, ducs, comtes 

 Gérard III de Metz est comte de Metz (1006-1022)
 Gérard III de Juliers est comte de Juliers (1070-1118)
 Gérard III de Gueldre est comte de Gueldre (1207-1229)

Ecclésiastiques 

 Gérard III de Daimville, évêque de Cambrai (1371-1378)

Gerard 03